

Cinema 
 Jamboree – film del 1944 diretto da Joseph Santley
 Jamboree – film del 1957 di Roy Lockwood

Musica
 Jamboree – album dei Guadalcanal Diary del 1986
 Jamboree – album dei Beat Happening del 1988
 Jamboree – album dei Fast Life Yungstaz del 2009
 Jamboree – singolo di Naughty by Nature del 1999
 Jamboree – rivista musicale italiana
 Summer Jamboree – festival musicale italiano

Scautismo 
 Jamboree – raduno di scout